peut désigner :
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie (France)
 la  (Italie)
 la  (Japon)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Union soviétique)